Roter Graben steht für:
 Roter Graben (Ehle), Bach östlich Loburg, Einheitsgemeinde Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Roter Graben (Erzgebirge), Kunstgraben zwischen Halsbach und Halsbrücke im Erzgebirge, Sachsen
 Roter Graben (Gansbach), linker Oberlauf des Gansbachs (zum Sulzbach, zum Regen) in der Waldgemarkung von Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf, Bayern 
 Roter Graben (Große Röder), Bach in der Dresdner Heide, Sachsen 
 Roter Graben (Havelsee), künstliches Fließgewässer in Havelsee, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Roter Graben (Kander), linker Zufluss der Kander in Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Roter Graben (Schwäbische Rezat), Bach im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern